El International Challenger Quanzhou de 2017 fue un torneo de tenis profesional. En este artículo se cita el torneo de dobles masculinos

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Hsieh Cheng-peng y Peng Hsien-yin ganaron el título tras derrotar en la final Andre Begemann y Aliaksandr Bury.

Cabeza de serie 

  Andre Begemann /  Aliaksandr Bury (Finalistas)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Primera ronda)

<ol start=3>
  Dino Marcan /  Tristan-Samuel Weissborn ''(Semifinales)
  Jeevan Nedunchezhiyan /  Christopher Rungkat ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Guangzhou 2017